Hemitripterus är ett släkte av fiskar. Hemitripterus ingår i familjen Hemitripteridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Hemitripterus